Blu-ray Disc, medij za pohranu podataka - nasljednik DVD-a
 Bonnski pregled (njem. Bonner Durchmusterung), astronomski katalog
 BD (droga)
 Bangladeš, oznaka zemlje prema ISO kodu 3166-1
 BD (registracijska oznaka), registracijska oznaka Bangladeša